Florencio – forma spagnola del nome proprio di persona Fiorenzo

Geografia 
 Florencio Varela – città argentina della provincia di Buenos Aires

Persone 
 Jonathan Florencio – compositore statunitense
 Oscar Jaime Florencio – vescovo militare cattolico filippino
 Xavier Florencio – ciclista su strada spagnolo

Pagine correlate 
 Florêncio